Гаданку́р, Ґаданкур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 45 км на північний захід від Парижа, 17 км на північний захід від Сержі.

Історія 

1 січня 2018 року Гаданкур було приєднано до муніципалітету Аверн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гаданкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз